Värmeledning kan syfta på:

 Värmeledning – en rörledning för värme, se fjärrvärme eller centralvärme
 Värmeledning – hur värme leds genom ett material, se konduktion
 Värmeledningsförmåga – egenskapen hos ett material att leda värme
 Värmeledningsekvationen – en partiell differentialekvation med ett antal tillämpningar i fysiken

Se även
 Värmeöverföring – transport av termisk energi inom ett medium eller mellan medier till följd av skillnad i temperatur
 Konduktion – en term inom fysiken som betyder att värme eller elektrisk ström kan förflytta sig genom att ledas i ett material (värmeledning)